Фрост (, ) — фамилия англосаксонского происхождения.

Известные носители

А 
 Фрост, Алекс (род. 1987) — американский актёр.
 Фрост, Андрей Владимирович (1906—1952) — советский физик, химик, профессор.
  (1851—1928) — американский художник-иллюстратор.

Б, Г 
 Фрост, Бен (род. 1980) — австралийский композитор и продюсер.
  (1930—2016) — английский учёный-физик, математик, писатель-оккультист.
 Фрост, Григорий Владимирович (1874—1938) — русский офицер, полковник (1916), георгиевский кавалер.

Д 
 Фрост, Дан (род. 1961) — датский трековый и шоссейный велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1988 года.
  (род. 1951) — американский герпетолог и систематик.
  (род. 1986) — валлийский гитарист, клавишник и бэк-вокалист The Automatic.
 Фрост, Дженни (род. 1978) — британская актриса, певица, и телеведущая.
 Фрост, Джо (род. 1970) — британская телеведущая.
  (1784—1877) — валлийский лидер британского чартизма.
  (1912—1993) — генерал-майор армии Великобритании, участник Второй мировой войны, кавалер нескольких высоких наград.
  (1915—1979) — британский конструктор самолётов.
  (1918—1942) — южноафриканский военный лётчик-ас, частник Второй мировой войны.
  (1843—1907) — американский художник.
  (род. в XX веке) — американская певица, гитаристка и музыкальный продюсер.
 Фрост, Дмитрий Владимирович (1876—1935) — российский и югославский ученый, горный инженер.
 Фрост, Дэвид (1939—2013) — британский тележурналист.
  (род. 1959) — южноафриканский гольфист.
 Фрост, Дэвид, барон Фрост (род. 1965) — британский дипломат и политик.
  (1823—1900) — бригадный генерал армии КША.

К 
  (1934—2013) — американский астрофизик.
 Фрост, Константин Васильевич (1869—1960) — российский и чехословацкий врач.
  (1948—2006) — генерал-майор армии США.

Л 
  (1895—1973) — премьер-министр Онтарио в 1949—1961 годах.
 Фрост, Линдси (род. 1962) — американская актриса кино и телевидения.
 Фрост, Лоуренс (1902—1977) — американский адмирал, директор Агентства национальной безопасности в 1960—1962 годах.

М 
 Фрост, Марк (род. 1953) — американский писатель, сценарист, режиссёр и кинопродюсер.
  (род. 1962) — английский крикетист.
  (род. 1942) — американский политик.
 Фрост, Мартин  (род. 1970) — шведский кларнетист и дирижёр.
  (род. 1958) — датский бадминтонист.

Н 
 Фрост, Ник (род. 1972) — английский актёр, комик, сценарист.

Р 
 Фрост, Роберт (1874—1963) — американский поэт, педагог.
  (1879—1950) — американский астроном, открывший астероид Кава.

С 
  (род. 1989) — английский футболист.
  (1891—1980) — американский энтомолог.
 Фрост, Сэйди (род. 1965) — английская актриса, продюсер и модельер.

Т 
  (1915—2003) — английский художник-абстракционист.
  (1906—1993) — американский актёр вестернов.

У 
  (1925—2017) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Ф 
 Фрост, Фрэнк (посл. четверть XIX в. — XX век) — американский футболист.
  (1936—1999) — американский блюз-музыкант.

Х, Ч, Э 
 Фрост, Хонор (1917—2010) — британская женщина-археолог и дайвер, первопроходец в области подводной археологии.
 Фрост, Чарльз Кристофер (1805—1880) — американский миколог.
  (1866—1935) — американский астроном.
 Фрост, Энди (род. 1981) — британский легкоатлет, метатель молота.

Второе имя, составные фамилии 
 Кеннан, Джордж Фрост (1904—2005) — американский дипломат, политолог и историк, основатель Института Кеннана.
  (1868—1931) — американский политик.

 Тру-Фрост, Джим (род. 1966) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Вымышленные, псевдонимы 
 Джек Фрост — персонаж английского фольклора, олицетворяющий собой зиму.
  — два не связанных между собой персонажа Marvel Comics.
  — персонаж вселенной Marvel.
  — персонаж вселенной Marvel.
 Дьякон Фрост — персонаж вселенной Marvel.
 Джек Фрост — маскот компании Atlus.
 Тиккирей Фрост — главный герой романа Сергея Лукьяненко «Танцы на снегу».
 Фрост — ученица Саб-Зиро, персонаж серии игр Mortal Kombat.
 Эмма Фрост — персонаж вселенной Marvel.

 Фрост (род. 1973) — норвежский музыкант, настоящее имя — Хьетиль-Видар Харальстад.
  (род. 1968) — американский гитарист, настоящее имя — Джон Демпси.
 Малыш Фрост (род. 1964) — американский рэпер, настоящее имя — Артуро Молина-младший.

См. также 
  (род. 1986) — австралийский пловец
  (род. 1970) — шведский кларнетист
 Морозов